Ишенбаев — фамилия.

 Ишенбаев, Азамат Бейшенбекович (род. 1979) — киргизский футболист.
 Ишенбаев, Канатбек Бейшенбекович (1974—1996) — киргизский футболист.